Pierwszy rząd Roberta Peela – urzędujący w latach 1834–1835
 Drugi rząd Roberta Peela – urzędujący w latach 1841–1846